Sundal ist der Familienname folgender Personen:

 Kristoffer Eriksen Sundal (* 2001), norwegischer Skispringer
 Olav Sundal (1899–1978), norwegischer Turner